Az 1984–1985-ös magyar férfi röplabdabajnokság a negyvenedik magyar röplabdabajnokság volt. A bajnokságban tizenhat csapat indult el, a csapatok az előző évi szereplés alapján két csoportban (1-8. helyért és 9-16. helyért) két kört játszottak, majd az első csoport utolsó két és a második csoport első két helyezettje egymás közt még két kört játszott az első csoportba jutásért, végül az 1-4. és az 5-8. helyért egymás közt még négy kört, a 9-16. helyért pedig egymás közt még két kört játszottak a végső helyezésekért (az alapszakaszbeli pontokat magukkal vitték a csapatok).

A Székesfehérvári Volán új neve Alba Volán lett.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Osztályozó az A csoportba jutásért 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1985 (tabella)
Népsport 1984.12.10. (osztályozó)

Röplabdabajnokság évei
Magyarferfiroplabdabajnoksag
Magyarferfiroplabdabajnoksag